Станіслав Свєнтоховський (пол. Stanisław Świętochowski; 22 березня 1759, Дюнабург — 9 лютого 1831, Стара Весь) — церковний діяч, педагог, священник.
 Тадеуш Свєнтоховський — польський історик.